Грег Моррис:  (1933—1996) — американский актёр, трёхкратный номинант на премию «Эмми» за роль в телесериале «Миссия невыполнима» (1969, 1970, 1972).
  (род. 1992) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Эдмонтон Эскимос» (2015).